Тройенбри́цен () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Потсдам-Миттельмарк.  Занимает площадь 211,32 км². Официальный код — 12 0 69 632.

Город подразделяется на 16 городских районов.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга